Al D'Amato – politico statunitense
Antonio D'Amato – industriale e politico italiano
Bianca Maria D'Amato – attrice italiana
Carlo D'Amato – politico italiano
Cesario D'Amato – vescovo cattolico italiano
Cus D'Amato – manager ed allenatore di pugilato statunitense
Federico D'Amato – calciatore italiano
Federico Umberto D'Amato – funzionario italiano
Franca D'Amato – attrice e doppiatrice italiana
Giuseppe D'Amato – giornalista, scrittore e storico italiano
Joe D'Amato – regista italiano
Lisa D'Amato – modella, artista e personaggio televisivo statunitense
Luigi D'Amato – giornalista, docente e politico italiano
Luigi D'Amato – medico, accademico e politico italiano
Marina D'Amato – sociologa italiana
Paul D'Amato – attore statunitense
Roberto D'Amato – principe reale
Rosa D'Amato – politica italiana
Vince D'Amato – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore canadese
Vito D'Amato – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
Amato
Amati
Damato